A Copa Davis de 1955 foi a 44ª edição do mais importante torneio do tênis masculino de seleções. A Zona do Leste foi restabelecida neste ano. Participaram da competição 34 equipes, sendo 24 na Zona Europeia, 7 na Zona Americana e 3 na Zona do Leste.

A Austrália derrotou o Canadá na final da Zona Americana, a Itália bateu a Suécia na final da Zona Europeia e o Japão venceu as Filipinas. Os Estados Unidos, atuais campeões, foram derrotados pela Austrália no Desafio Final. A final foi disputada no West Side Tennis Club em Forest Hill, Estados Unidos, de 26 a 28 de agosto.

Disputas

Zona Americana

Final

Zona do Leste (Oriental)

Final

Zona Europeia

Final

Interzonal

Desafio Final

Fonte
  Página oficial da Davis Cup

1955
1955 no tênis